Twin steht für:
 Zweizylindermotor, umgangssprachlich
 ein deutsches Segelflugzeug, siehe Grob G 103
 Twin (Desktop-Umgebung), eine grafische Umgebung für POSIX-konforme Plattformen
 Opel Twin, deutscher Elektroauto-Prototyp
 Suzuki Twin, japanischer Kleinstwagen

Twin ist der Titel von:
 Twin (Fernsehserie), eine norwegische Fernsehserie aus dem Jahr 2019

Twin ist der (Familien)name folgender Personen:
 Twin (Rapper), deutscher Rapper
 Peter J. Twin (* 1937), britischer Physiker

Twin ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Twin (Alabama)
 Twin (Mississippi)
 Twin (Washington)

Sonstiges:
 Twin Crater, Vulkankrater auf der Ross-Insel, Antarktis
 Twin Nunataks, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Twin Pinnacles, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch: 
 Tween
 Twin Peaks (Begriffsklärung)
 Twin Rivers
 Twin Rocks
 Twins